Rezultati Odprtega prvenstva Francije 1990 v tenisu za ženske posamično.

Postavljene igralke 
Seznam postavljenih igralk. Monika Seleš je postala prvakinja, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadle.

Rezultati 
Legenda

Zaključni boji

Zgornji del

1. del

2. del

3. del

4. del

Spodnji del

5. del

6. del

7. del

8. del

Viri 
 

Ženske posamično
1990